Обманутые сердца (фильм, 1921) — американский фильм 1921 года, реж. Хобарт Хенли
 Обманутые сердца (фильм, 1992) — американский фильм-драма 1992 года, реж. Род МакКолл